Десятый Кубок европейских чемпионов — это турнир по пляжному футболу, который проводится в Назаре, Португалия с 3 по 12 июня 2022. Турнир собрал большинство клубов-чемпионов национальных чемпионатов по пляжному футболу Европы, так же как Лига чемпионов УЕФА.

В связи с санкциями введёнными ФИФА и УЕФА в ответ на вторжение России на Украину, клубы из России были дисквалифицированы.

Euro Winners Challenge (предварительный раунд)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Групповой этап

Группа A

Примечания 

Футбол в Португалии в 2022 году
Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
Международные спортивные соревнования в Португалии
Июнь 2022 года